Branne kan syfta på:

 Branne, Doubs, fransk kommun i departementet Doubs
 Branne, Gironde, fransk kommun i departementet Gironde
 Saint-Aubin-de-Branne, fransk kommun i departementet Gironde